Kunter ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Kunter (1898–1982) deutscher Schriftsteller
 Erman Kunter (* 1956), türkisch-französischer Basketballtrainer und -spieler
 Heinrich Kunter († 1317), Tiroler Straßenbaupionier
 Katharina Kunter (* 1968), deutsche evangelische Theologin und Autorin  
 Manfred Kunter (* 1940), deutscher Anthropologe
 Mareike Kunter (* 1972), deutsche Psychologin
 Michael Kunter (* 1980), deutscher Grafiker
 Peter Kunter (* 1941), deutscher Fußballspieler

Kunter ist der Ortsname von:
 Kunter (Gemeinde Gleisdorf), Ortsteil von Gleisdorf, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Kuntner